«Буревестник» Екатеринбург — команда по хоккею с шайбой из города Екатеринбург. Основан в 2011 году. Выступает в Российской хоккейной лиге. Домашние матчи проводит в Ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге, вмещающем 5570 зрителей. В 2014 году был расформирован в связи с финансовыми проблемами.

Ссылки 
 Состав и информация о сезоне 2012/2013
 Состав

Примечания 

Хоккейные клубы России
Хоккейные клубы, основанные в 2011 году
Спортивные клубы Екатеринбурга